FIK může znamenat:

 Fiskální identifikační kód v elektronické evidenci tržeb
 Finke, Austrálie, IATA kód letiště
 Fédération Internationale de Kendo, mezinárodní federace japonského bojového umění kendó

Související články 
 Fik
 Fík
 FiK